

Адейр — місто, штат Айова
 Адейр — місто, штат Оклахома
 Адейр — переписна місцевість, штат Іллінойс